Осред:

 Осред I (697—716) — король Нортумбрии, правил в 705 — 716 годах.
 Осред II (казнён 792) — король Нортумбрии (788—790)